O Musical foi um programa de televisão brasileiro transmitido nas noites de sábado pela extinta TV Guaíba, canal 2 de Porto Alegre, RS. Apresentava documentários músicais da empresa alemã Transtel.

Foi o último programa exibido pela emissora e seu último documentário foi o As Obras Primas, com a ópera Der Kalif Von Bagdad, de François-Adrien Boieldieu. Após o fim do programa, a TV Guaíba exibiu seu clipe de encerramento e à 0h do dia 1º de julho de 2007 entrou o slide com a contagem regressiva para a inauguração de sua sucessora: a TV Record Rio Grande do Sul.

Ver também
 Rede Record
 Televisão no Rio Grande do Sul

Programas da TV Guaíba